En Pologne, Wincentów peut désigner :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Wincentów, village

dans la voïvodie de Lublin
 Wincentów, village du powiat de Krasnystaw
 Wincentów, village du powiat de Lubartów

dans la voïvodie de Łódź
 Wincentów, village du powiat de Bełchatów
 Wincentów, village du powiat de Łask

dans la voïvodie de Mazovie
 Wincentów, village du powiat de Lipsko
 Wincentów, village du powiat de Piaseczno
 Wincentów, village du powiat de Płock
 Wincentów, village du powiat de Radom
 Wincentów, village du powiat de Zwoleń
 Wincentów, village du powiat de Żyrardów

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Wincentów, village du powiat de Kielce
 Wincentów, village du powiat de Końskie
 Wincentów, village du powiat de Włoszczowa